Brod est un toponyme qui peut désigner :

en Bosnie-Herzégovine
 Brod, autre nom de Bosanski Brod, une ville et une municipalité située dans la République serbe de Bosnie ;
 Brod, un village situé dans le district de Brčko ;
 Brod, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;

en Bulgarie
 Brod, une localité située dans l'obchtina de Dimitrovgrad, oblast de Khaskovo ;

en Croatie
 Brod, autre nom de Slavonski Brod, une ville située en Slavonie ;

en Macédoine du Nord
 Brod, autre nom de Makedonski Brod, une ville et une municipalité situées dans la région du Sud-Ouest ;
 Brod, un village situé dans la municipalité de Novatsi ;

en Pologne/
 Brod, un village de Pologne (Lituanie)
 Bród,  village dans la voïvodie de Mazovie

en Serbie
 Brod, un village situé dans la municipalité de Crna Trava, district de Jablanica ;
 Brod/Brod, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Dragash/Dragaš (selon le Kosovo) ou de Gora) (selon la Serbie), district de Prizren/Prizren ;
 Brod/Brod, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Štrpce/Shtërpcë, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).

Voir aussi 

 Stari Brod
 Max Brod (1884 - 1968), écrivain tchèque